«Общественная коалиция в защиту Москвы» — общественное движение, созданное представителями московских общественных организаций и групп граждан для противодействия планам мэрии города по полному уничтожению исторической части столицы, которое станет неизбежным в случае реализации предлагаемого городскими властями градостроительного плана.

Общие сведения 
Коалиция возникла на волне борьбы против планов мэрии построить транспортную развязку и многоэтажный торговый центр на Пушкинской площади, отсюда первоначальное название: «Общественная коалиция в защиту Москвы — Пушкинская площадь». Манифест «Защитников Москвы», оформивший коалицию, был подписан 5 декабря 2009 года. За годы существования, Общественная Коалиция выступила против сноса исторических зданий в Кадашах, Доходного дома в Большом Козихинском переулке, усадьбы Волконских на Тверском бульваре, исторического здания в Малом Козихинском переулке, особняка Соколова в Электрическом переулке, Дома Прошкиных на 1-й Тверской-Ямской улице, а также против застройки Пушкинской и Боровицкой площадей. В июле 2013 года выступили с требованием отставки главы Департамента культурного наследия Александра Кибовского, обвинив последнего в неспособности защитить от сноса исторические памятники и крышевании двух публичных домов, расположенных в домах-памятниках

Цели движения 
Участники Общественной коалиции в защиту Москвы осуществляют регулярный мониторинг исторического центра с целью не допустить его незаконную застройку. Представители общественности стараются блокировать любое незаконное строительство. На сайте движения публикуется информация о «горячих точках» Москвы.

Публичные акции 
20 сентября 2010 года активисты Коалиции, «Архнадзора» и «Справедливой России» провели акцию с требованием остановить стройку у Дома Пашкова у стен Кремля.

14 октября 2010 года градозащитники провели акцию по освобождению Пушкинской площади от бетонных блоков.

11 декабря 2010 года «Коалиция в защиту Москвы» провела митинг против стройки в Малом Козихинском переулке.

3 апреля 2011 года защитники старой Москвы провели митинг «против строительной мафии».

25 мая 2011 года градозащитники провели акцию у Министерства культуры за сохранение археологических памятников на Охтинском мысу.

30 июля 2011 года Коалиция провела «Концерт на руинах» в защиту исторического города. Мероприятие прошло на остатках дома № 25 по Большому Козихинскому переулку.

27 мая 2013 года активисты остановили работы по сносу дома Прошиных на 1-й Тверской-Ямской улице.

11 сентября 2013 года активисты «Коалиции в защиту Москвы» пытались остановить снос исторического здания на Абельмановской улице. При сопротивлении строительным работам пострадали градозащитники и журналисты, среди которых был Андрей Новичков.

20 октября 2013 года градозащитные организации провели народный сход в защиту Елены Ткач.

Координаторы 

 Елена Ткач
 Роман Ткач
 Андрей Новичков
 Михаил Коробко

См. также 
 Список утраченных памятников архитектуры Москвы
 Российские памятники архитектуры, находящиеся под угрозой уничтожения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 

Архитектура Москвы
Памятники под угрозой уничтожения
Общественные организации России
Градозащитное движение Москвы